Аеросвіт 2006 — 1-й міжнародний шаховий турнір, що проходив з 16 червня по 29 червня 2006 року у Форосі.  

 Категорія: 18-та (середній рейтинг: 2691,25).
 Головний суддя: Міжнародний арбітр Л.М. Боданкін (Україна).

Учасники

Рух за турами

Таблиця "Форос 2006"

Посилання 
 

Форос (шаховий турнір)
Червень 2006